Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2003./04. igrana u pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Poveznice 
 1. HNL 2003./04.
 2. HNL 2003./04.
 4. rang HNL-a 2003./04.
 5. rang HNL-a 2003./04.
 6. rang HNL-a 2003./04.
 7. rang HNL-a 2003./04.
 Hrvatski nogometni kup 2003./04.

Izvori 
 RSSSF.com, Hrvatska 2003./04.
 Glas Podravine i Prigorja, br. 21/2004, str. 19, izdano 19. svibnja 2004.
 NK Nedelišće - sezona 2003./04. , pristupljeno 27. studenog 2015.
 

2003./04. 
 3